Great Falls kan avse:

Orter

USA

 Great Falls, Montana, Cascade County, 
 Great Falls, South Carolina, Fairfax County, 
 Great Falls, Virginia, Chester County, 
 Great Falls Park
 Great Falls, New Hampshire – tidigare namn på Somersworth, New Hampshire, Strafford County,

Vattenfall

USA och Kanada 

 Great Falls (Catawba River) – South Carolina, USA, 
 Great Falls (Hamilton, Ontario) – Kanada, 
 Great Falls (Missourifloden) – Montana, USA, 
 Great Falls (Passaic River) – New Jersey, USA, 
 Great Falls (Potomac) – Maryland, USA, 
 Great Falls (Housatonic) - Connecticut, USA, 
 Celilo Falls – Columbiafloden, USA (historiskt namn),